O'Brien est un nom de famille originaire d'Irlande signifiant littéralement « fils de Brian » (Boru).
Famille O'Brien

Patronyme

 
 Austin O'Brien (né en 1981), acteur américain
 Billy O'Brien, réalisateur irlandais
 
 Callum O'Brien (né en 1982), joueur de squash néo-zélandais 
 
 Charles O'Brien vicomte de Clare (mort en 1706), officier irlandais
 Charles O'Brien de Thomond (1699-1761), noble irlandais
 Ciaran O'Brien (né en 1987), joueur américain de football (soccer)
 Conan O'Brien (né en 1963), acteur américain
 Dan O'Brien (né en 1947), écrivain américain
 Dan O'Brien (né en 1966), athlète américain
 Dave O'Brien (1912-1969), acteur et réalisateur américain
 Davey O'Brien (1917-1978), joueur de football américain
 Declan O'Brien (1965-2022), scénariste, réalisateur et producteur de cinéma américain
 Dennis O'Brien (né en 1949), joueur de hockey sur glace canadien
 Des O'Brien (1919-2005), joueur de rugby irlandais
 Dominic O'Brien (né en 1957), mnémoniste et auteur britannique
 Dylan O'Brien (né en 1991), acteur américain
 Eamonn O'Brien, mathématicien néo-zélandais
 Ed O'Brien (né en 1968), musicien britannique
 Edmond O'Brien (1915-1985), cinéaste américain
 Edna O'Brien (née en 1930), écrivain irlandaise
 Edward Conor Marshall O'Brien dit Conor O Brien (1880-1952) navigateur et révolutionnaire irlandais
 Erin O'Brien (née en 1980), actrice américaine
 Eugene O'Brien (1880-1966), acteur américain
 Flann O'Brien (1911-1966), écrivain irlandais
 Glenn O'Brien (1947-2017), journaliste de presse écrite américain
 
 Howard Allen O'Brien (née en 1941), écrivain américain connue sous le nom d'Anne Rice
 Ian O'Brien (né en 1947), nageur australien
 
 James Aiden O'Brien Quinn (1932-2018), avocat et juge britannique
 Jim O'Brien (né en 1952), joueur puis entraîneur américain de basket-ball
 Jimmy O'Brien (né en 1961), chef cuisinier spécialisé en cuisine santé
 Joan O'Brien (née en 1936), actrice et chanteuse américaine
 John O'Brien (1870-1946), un joueur de rugby à XV néo-zélandais
 John O'Brien (1960-1994), écrivain américain
  (né en 1962), cinéaste américain
 John O'Brien (né en 1977), joueur américain de football (soccer)
 John B. O'Brien (1884-1936), acteur et réalisateur américain
 John P. O'Brien (1873-1951), ancien maire de New York
 John Ambrose O'Brien (1885-1968), homme d'affaires canadien
 Joseph Leonard O'Brien (1895-1973), homme politique canadien
 Kate O'Brien (1897-1974), écrivaine irlandaise
 Kathleen Cruise O'Brien (1886-1938), suffragiste, défenseuse de la langue irlandaise et enseignante irlandaise 
 Keith O'Brien (1938-2018), archevêque d'Édimbourg (Écosse), cardinal
 Kelland O'Brien (né en 1998), coureur cycliste australien
 Kelsey O'Brien, actrice, productrice, réalisatrice, scénariste et monteuse américaine.
  ou Kenneth O'Brien
 
 Kristine O'Brien (née en 1991), rameuse américaine
 
 Liam O'Brien (né en 1964), footballeur irlandais
 Liam O'Brien (né en 1994), joueur canadien de hockey sur glace
 Logan O'Brien (né en 1992), acteur américain
 Lucius O'Brien (mort en 1771), officier de la Royal Navy britannique
 Máire Rua O'Brien (1615 ou 1616-1686), aristocrate irlandaise
 
 Margaret O'Brien (née en 1937), actrice américaine
 Mariah O'Brien (née en 1971), actrice américaine
 
 
 
 
 
 
 Nina O'Brien (née en 1997), skieuse alpine américaine
  (1892-1958), prêtre bénédictin, folkloriste, compositeur, pianiste, organiste et compositeur canadien 
 Paddy O'Brien (né en 1959), arbitre néo-zélandais de rugby à XV
 Paídi O'Brien (né en 1984), coureur cycliste irlandais
 
 Peter O'Brien (né en 1960), acteur australien
 
 Robert C. O'Brien (1918-1973), romancier américain
 Robert C. O'Brien (né en 1966), juriste américain
 Ronnie O'Brien (né en 1979), joueur irlandais de football 
 
 Shauna O'Brien (née en 1970), mannequin et actrice américaine
 Spencer O'Brien (née en 1988), snowboardeuse canadienne
 Tim O'Brien (né en 1946), écrivain américain
   (1954-), musicien américain
 Virginia O'Brien (1919-2001), actrice et chanteuse américaine
 William Patrick O'Brien jr. (né en 1932), athlète américain
 William O'Brien (1852-1928), homme politique et journaliste irlandais
 William X. O'Brien (1881-1968), homme politique socialiste irlandais
 Willis O'Brien (1886-1962), cinéaste américain

Personnages fictifs
 Miles O'Brien, personnage de Star Trek
 O'Brien, un personnage de 1984, voir Winston Smith
 Sarah O'Brien, personnage de la série télévisée Downton Abbey

Toponyme 
 O'Brien, ville du Texas.

Bateaux
 O'Brien, un sous-marin

Divers
 Trophée O'Brien de hockey sur glace

Obrien
Patronyme irlandais